Флаг сельского поселения Кузнецо́вское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Кузнецовское Раменского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 24 апреля 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4092.

Флаг составлен на основе герба сельского поселения Кузнецовское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Полотнище зелёного цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее три сужающиеся белые полосы, отходящие от нижнего угла у древка и сходящие на нет у противоположного угла (нижний край верхней из полос совпадает с диагональю полотнища, расстояние между краями полосы по краю полотнища у древка составляет 1/10 от ширины полотнища; полосы и промежутки между ними сужаются под одинаковым углом). Поверх границ полос расположено жёлтое изображение лани в прыжке».

Обоснование символики 
Белые полосы на флаге сельского поселения Кузнецовское символизируют три транспортные артерии, проходящие по её землям: центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД), железнодорожную магистраль Москва—Рязань и реку Москва.

Газель — символ одухотворённости, стремительности, грациозности — аллегорически показывает сельское поселение как динамично развивающееся и устремлённое в будущее.

Зелёный цвет символизирует сельское хозяйство, природу, весну, здоровье, надежду.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства.

Примечания